Stifterhaus (Adalbert-Stifter-Haus) steht für
Stifterhaus (Linz)
Adalbert-Stifter-Geburtshaus in Horní Planá
Adalbert-Stifter-Haus (Bonn)